Polk Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Polk Township (Calhoun County, Arkansas)
 Polk Township (Montgomery County, Arkansas)
 Polk Township (Newton County, Arkansas)
 Polk Township (Illinois)
 Polk Township (Huntington County, Indiana)
 Polk Township (Marshall County, Indiana)
 Polk Township (Monroe County, Indiana)
 Polk Township (Washington County, Indiana)
 Polk Township (Benton County, Iowa)
 Polk Township (Bremer County, Iowa)
 Polk Township (Jefferson County, Iowa)
 Polk Township (Shelby County, Iowa)
 Polk Township (Taylor County, Iowa)
 Polk Township (Wapello County, Iowa)
 Polk Township (Adair County, Missouri)
 Polk Township (Atchison County, Missouri)
 Polk Township (Cass County, Missouri)
 Polk Township (Dade County, Missouri)
 Polk Township (DeKalb County, Missouri)
 Polk Township (Madison County, Missouri)
 Polk Township (Nodaway County, Missouri)
 Polk Township (Ray County, Missouri)
 Polk Township (St. Clair County, Missouri)
 Polk Township (Sullivan County, Missouri)
 Polk Township (Ohio)
 Polk Township (Jefferson County, Pennsylvania)
 Polk Township (Monroe County, Pennsylvania)